O Campeonato Português da 1ª Divisão de Futsal de 2004/2005 foi a 15.ª edição, uma competição organizada pela Federação Portuguesa de Futebol. Foi disputado por 14 equipas, em duas fases. O Sport Lisboa e Benfica conquistou o seu 2.º título.

Tabela classificativa

Eliminatórias

a) 28/05 Sporting CP- Sassoeiros, 5-6 a.p.

b) 28/05 FJ Antunes-Sporting de Pombal, 4-2 a.p.

c) 22/05 Alpendorada-SL Benfica, 4-3 a.p.

d) 04/06 FJ Antunes-Sporting CP, 4-4, (3-5) g.p.

e) 18/06 Sporting CP-SL Benfica, 1-3 a.p.

f) 24/06 SL Benfica-Sporting CP, 7-4 a.p.

Campeonato Nacional da I Divisão de Futsal
Futsal de 2005 em Portugal
Futsal de 2004 em Portugal